Кратер Анн () — маленький кратер в районе пика Брэдли в горах Апеннины на видимой стороне Луны. Название дано по ивритскому женскому имени и утверждено Международным астрономическим союзом в 1976 г.

Описание кратера 

Ближайшими соседями кратера являются кратеры Майкл и Патриция на юго-востоке, далее на юго-востоке располагается борозда Брэдли. Селенографические координаты центра кратера , ширина — 2,5×1,3 км, глубина 0,5 км.

Как и несколько соседних кратеров, Анн имеет удлинённую форму и тянется параллельно ряду проходящих в окрестностях борозд. На восток от неё отходит цепочка из ещё нескольких маленьких кратеров. Высота вала над окружающей местностью составляет , объём кратера приблизительно 1,1 км3.

Сателлитные кратеры 
Отсутствуют.

См. также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
 Цифровой фотографический атлас Луны.
 Фотографии с борта Аполлона-15, Аполлона-17.
 Кратер Анн на карте LAC-41.
 Селенологическая карта окрестностей кратера.
 Топографическая карта окрестностей кратера.
 Фототопографическая карта окрестностей кратера.
 Кратер Анн на карте LM-41.
 
 Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны